Di seguito una lista di asteroidi dal numero 601001 al 602000 con data di scoperta e scopritore.

601001-601100 

|-
| 601001 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601002 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601003 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601004 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601005 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601006 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601007 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601008 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601009 - ||  || 10 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601010 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601011 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601012 - ||  || 18 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601013 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601014 - ||  || 23 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601015 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601016 - ||  || 19 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 601017 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601018 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601019 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601020 - ||  || 17 settembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 601021 - ||  || 17 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 601022 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601023 - ||  || 1 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 601024 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601025 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 601026 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601027 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601028 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601029 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 601030 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601031 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 601032 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601033 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601034 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 601035 - ||  || 26 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601036 - ||  || 21 ottobre 2012 || Hodosan, G.
|-
| 601037 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 601038 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 601039 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601040 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 601041 - ||  || 31 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 601042 - ||  || 1 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 601043 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601044 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601045 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 601046 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 601047 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601048 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601049 - ||  || 6 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 601050 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601051 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 601052 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601053 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 601054 - ||  || 28 agosto 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601055 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601056 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601057 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 601058 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 601059 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601060 - ||  || 25 agosto 2003 || AMOS
|-
| 601061 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 601062 - ||  || 28 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601063 - ||  || 16 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601064 - ||  || 22 novembre 2000 || AMOS
|-
| 601065 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601066 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601067 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601068 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601069 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601070 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 601071 - ||  || 7 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601072 - ||  || 22 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601073 - ||  || 23 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601074 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601075 - ||  || 23 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 601076 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601077 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601078 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601079 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601080 - ||  || 31 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601081 - ||  || 21 ottobre 2012 || CSS
|-
| 601082 - ||  || 3 dicembre 2008 || CSS
|-
| 601083 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601084 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 601085 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601086 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601087 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601088 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601089 - ||  || 27 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601090 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601091 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601092 - ||  || 20 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601093 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601094 - ||  || 30 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 601095 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601096 - ||  || 21 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601097 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601098 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601099 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601100 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

601101-601200 

|-
| 601101 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601102 - ||  || 24 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601103 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601104 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601105 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601106 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601107 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601108 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601109 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601110 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601111 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601112 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601113 - ||  || 6 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601114 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601115 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601116 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 601117 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 601118 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 601119 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601120 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601121 - ||  || 25 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 601122 - ||  || 9 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 601123 - ||  || 6 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601124 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601125 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 601126 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601127 - ||  || 16 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601128 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601129 - ||  || 30 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 601130 - ||  || 12 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601131 - ||  || 12 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601132 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 601133 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601134 - ||  || 14 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601135 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 601136 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601137 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 601138 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 601139 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601140 - ||  || 16 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601141 - ||  || 1 dicembre 2008 || CSS
|-
| 601142 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601143 - ||  || 7 febbraio 2008 || CSS
|-
| 601144 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601145 - ||  || 15 novembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 601146 - ||  || 6 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 601147 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601148 - ||  || 12 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601149 - ||  || 23 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601150 - ||  || 14 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601151 - ||  || 15 novembre 2012 || CSS
|-
| 601152 - ||  || 7 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601153 - ||  || 4 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601154 - ||  || 6 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601155 - ||  || 16 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 601156 - ||  || 26 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601157 - ||  || 6 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 601158 - ||  || 13 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601159 - ||  || 25 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601160 - ||  || 20 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601161 - ||  || 23 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601162 - ||  || 20 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601163 - ||  || 22 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 601164 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 601165 - ||  || 19 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601166 - ||  || 7 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601167 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 601168 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 601169 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601170 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601171 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601172 - ||  || 14 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 601173 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601174 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601175 - ||  || 19 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601176 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 601177 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 601178 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601179 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601180 - ||  || 17 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 601181 - ||  || 11 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 601182 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 601183 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601184 - ||  || 23 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601185 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 601186 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601187 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601188 - ||  || 7 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601189 - ||  || 1 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 601190 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 601191 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601192 - ||  || 21 giugno 2012 || Spacewatch
|-
| 601193 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 601194 - ||  || 5 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601195 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601196 - ||  || 10 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601197 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601198 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601199 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601200 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|}

601201-601300 

|-
| 601201 - ||  || 20 gennaio 2009 || CSS
|-
| 601202 - ||  || 13 dicembre 2012 || Rinner, C.
|-
| 601203 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 601204 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 601205 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601206 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 601207 - ||  || 7 dicembre 2007 || Asami, A., Urakawa, S.
|-
| 601208 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 601209 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601210 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601211 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601212 - ||  || 12 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601213 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601214 - ||  || 1 ottobre 2016 || Spacewatch
|-
| 601215 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 601216 - ||  || 8 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601217 - ||  || 12 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601218 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601219 - ||  || 12 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601220 - ||  || 6 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601221 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601222 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601223 - ||  || 8 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601224 - ||  || 2 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601225 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 601226 - ||  || 4 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601227 - ||  || 18 dicembre 2012 || Ory, M.
|-
| 601228 - ||  || 6 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601229 - ||  || 30 dicembre 2005 || CSS
|-
| 601230 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601231 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601232 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601233 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601234 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 601235 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601236 - ||  || 19 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601237 - ||  || 3 gennaio 2013 || Rinner, C.
|-
| 601238 - ||  || 4 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601239 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601240 - ||  || 17 dicembre 2012 || ESA OGS
|-
| 601241 - ||  || 31 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 601242 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601243 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601244 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601245 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 601246 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601247 - ||  || 18 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601248 - ||  || 3 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601249 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601250 - ||  || 6 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601251 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601252 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601253 - ||  || 31 agosto 2007 || Sarneczky, K., Kiss, L.
|-
| 601254 - ||  || 1 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 601255 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601256 - ||  || 7 gennaio 2013 || OAM Observatory
|-
| 601257 - ||  || 5 gennaio 2001 || AMOS
|-
| 601258 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 601259 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601260 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 601261 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 601262 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601263 - ||  || 13 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601264 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601265 - ||  || 13 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601266 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 601267 - ||  || 14 gennaio 2013 || ESA OGS
|-
| 601268 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 601269 - ||  || 8 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601270 - ||  || 7 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601271 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601272 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601273 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601274 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601275 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601276 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 601277 - ||  || 16 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601278 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601279 - ||  || 4 gennaio 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 601280 - ||  || 10 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601281 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 601282 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601283 - ||  || 10 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601284 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 601285 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601286 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601287 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601288 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601289 - ||  || 11 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601290 - ||  || 28 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 601291 - ||  || 9 gennaio 2013 || Siding Spring Survey
|-
| 601292 - ||  || 10 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601293 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601294 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601295 - ||  || 7 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601296 - ||  || 14 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601297 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601298 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601299 - ||  || 9 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601300 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|}

601301-601400 

|-
| 601301 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601302 - ||  || 27 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601303 - ||  || 12 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601304 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601305 - ||  || 8 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 601306 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601307 - ||  || 7 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601308 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601309 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601310 - ||  || 29 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 601311 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 601312 - ||  || 16 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601313 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601314 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601315 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 601316 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 601317 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601318 - ||  || 18 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601319 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601320 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 601321 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601322 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601323 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601324 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 601325 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601326 - ||  || 20 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601327 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601328 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 601329 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 601330 - ||  || 16 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601331 - ||  || 16 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601332 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601333 - ||  || 19 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601334 - ||  || 19 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601335 - ||  || 22 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601336 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601337 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601338 - ||  || 17 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601339 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601340 - ||  || 18 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601341 - ||  || 22 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601342 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601343 - ||  || 15 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 601344 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601345 - ||  || 2 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601346 - ||  || 9 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601347 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601348 - ||  || 31 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601349 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 601350 - ||  || 1 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 601351 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601352 - ||  || 6 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601353 - ||  || 5 febbraio 2013 || Rinner, C.
|-
| 601354 - ||  || 4 febbraio 2013 || Mottola, S.
|-
| 601355 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601356 - ||  || 20 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601357 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601358 - ||  || 6 febbraio 2013 || CSS
|-
| 601359 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601360 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601361 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 601362 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 601363 - ||  || 12 agosto 2002 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 601364 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601365 - ||  || 12 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 601366 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601367 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601368 - ||  || 1 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 601369 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601370 - ||  || 6 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601371 - ||  || 6 settembre 2010 || Kuli, Z.
|-
| 601372 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601373 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601374 - ||  || 29 marzo 2009 || CSS
|-
| 601375 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601376 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 601377 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601378 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601379 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601380 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 601381 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 601382 - ||  || 6 marzo 2008 || Bickel, W.
|-
| 601383 - ||  || 8 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 601384 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601385 - ||  || 1 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 601386 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601387 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601388 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601389 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 601390 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601391 - ||  || 9 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601392 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 601393 - ||  || 19 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601394 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601395 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601396 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601397 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601398 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601399 - ||  || 9 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601400 - ||  || 28 maggio 2008 || Siding Spring Survey
|}

601401-601500 

|-
| 601401 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 601402 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 601403 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 601404 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601405 - ||  || 27 novembre 2000 || AMOS
|-
| 601406 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 601407 - ||  || 13 febbraio 2013 || Oreshko, A.
|-
| 601408 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601409 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601410 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601411 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601412 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601413 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601414 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 601415 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601416 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 601417 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 601418 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 601419 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 601420 - ||  || 5 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 601421 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601422 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 601423 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601424 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 601425 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601426 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601427 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601428 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601429 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601430 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601431 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601432 - ||  || 6 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 601433 - ||  || 2 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 601434 - ||  || 3 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 601435 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 601436 - ||  || 11 maggio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601437 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601438 - ||  || 14 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601439 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601440 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601441 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 601442 - ||  || 3 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601443 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601444 - ||  || 15 febbraio 2013 || ESA OGS
|-
| 601445 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601446 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601447 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 601448 - ||  || 14 febbraio 2013 || ESA OGS
|-
| 601449 - ||  || 28 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601450 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 601451 - ||  || 16 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601452 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601453 - ||  || 18 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 601454 - ||  || 16 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601455 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601456 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601457 - ||  || 7 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601458 - ||  || 7 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601459 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 601460 - ||  || 30 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601461 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601462 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 601463 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601464 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601465 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601466 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601467 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 601468 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601469 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601470 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601471 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601472 - ||  || 11 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 601473 - ||  || 12 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601474 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601475 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601476 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601477 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601478 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601479 - ||  || 3 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601480 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601481 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601482 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 601483 - ||  || 12 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 601484 - ||  || 31 maggio 2010 || CSS
|-
| 601485 - ||  || 18 febbraio 2013 || CSS
|-
| 601486 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 601487 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 601488 - ||  || 13 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 601489 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 601490 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601491 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601492 - ||  || 30 marzo 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 601493 - ||  || 13 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 601494 - ||  || 15 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601495 - ||  || 11 marzo 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 601496 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 601497 - ||  || 14 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601498 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601499 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601500 - ||  || 15 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

601501-601600 

|-
| 601501 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601502 - ||  || 10 ottobre 2015 || Ory, M.
|-
| 601503 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 601504 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601505 - ||  || 14 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601506 - ||  || 29 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601507 - ||  || 13 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601508 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601509 - ||  || 6 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601510 - ||  || 13 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601511 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601512 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601513 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601514 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 601515 - ||  || 14 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601516 - ||  || 20 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601517 - ||  || 21 aprile 2002 || NEAT
|-
| 601518 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 601519 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601520 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 601521 - ||  || 31 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601522 - ||  || 13 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601523 - ||  || 3 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 601524 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601525 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 601526 - ||  || 16 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 601527 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601528 - ||  || 18 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601529 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601530 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601531 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601532 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601533 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601534 - ||  || 1 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 601535 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 601536 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601537 - ||  || 8 luglio 2003 || NEAT
|-
| 601538 - ||  || 5 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601539 - ||  || 4 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 601540 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601541 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 601542 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601543 - ||  || 5 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 601544 - ||  || 21 marzo 2013 || Oreshko, A.
|-
| 601545 - ||  || 2 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601546 - ||  || 14 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601547 - ||  || 23 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 601548 - ||  || 7 aprile 2013 || Oreshko, A.
|-
| 601549 - ||  || 21 aprile 2002 || NEAT
|-
| 601550 - ||  || 6 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 601551 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 601552 - ||  || 10 novembre 2010 || Holmes, R.
|-
| 601553 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 601554 - ||  || 8 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601555 - ||  || 14 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601556 - ||  || 18 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601557 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601558 - ||  || 24 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 601559 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601560 - ||  || 12 ottobre 2010 || Bickel, W.
|-
| 601561 - ||  || 7 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601562 - ||  || 7 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601563 - ||  || 1 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 601564 - ||  || 16 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601565 - ||  || 5 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601566 - ||  || 31 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 601567 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601568 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601569 - ||  || 30 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601570 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601571 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601572 - ||  || 10 febbraio 2008 || CSS
|-
| 601573 - ||  || 13 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601574 - ||  || 17 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 601575 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 601576 - ||  || 15 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601577 - ||  || 10 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 601578 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 601579 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601580 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 601581 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601582 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601583 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 601584 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601585 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 601586 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601587 - ||  || 20 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601588 - ||  || 5 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 601589 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601590 - ||  || 6 settembre 2015 || Spacewatch
|-
| 601591 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601592 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601593 - ||  || 14 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601594 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601595 - ||  || 20 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601596 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601597 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601598 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601599 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601600 - ||  || 18 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|}

601601-601700 

|-
| 601601 - ||  || 5 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601602 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 601603 - ||  || 1 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601604 - ||  || 15 aprile 2013 || CSS
|-
| 601605 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601606 - ||  || 21 aprile 2013 || CSS
|-
| 601607 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 601608 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601609 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601610 - ||  || 15 ottobre 2007 || Ries, W.
|-
| 601611 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 601612 - ||  || 4 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601613 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601614 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601615 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601616 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 601617 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601618 - ||  || 22 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 601619 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601620 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 601621 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 601622 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601623 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 601624 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 601625 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601626 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 601627 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601628 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 601629 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 601630 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601631 - ||  || 9 aprile 2002 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 601632 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601633 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601634 - ||  || 11 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 601635 - ||  || 15 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 601636 - ||  || 17 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601637 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601638 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601639 - ||  || 12 aprile 2013 || Siding Spring Survey
|-
| 601640 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601641 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601642 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601643 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601644 - ||  || 5 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 601645 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601646 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601647 - ||  || 3 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 601648 - ||  || 17 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601649 - ||  || 18 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 601650 - ||  || 21 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601651 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601652 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601653 - ||  || 10 aprile 2013 || PMO NEO Survey Program
|-
| 601654 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601655 - ||  || 13 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 601656 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601657 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601658 - ||  || 7 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601659 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 601660 - ||  || 2 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601661 - ||  || 13 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 601662 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 601663 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601664 - ||  || 12 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601665 - ||  || 14 marzo 2007 || LONEOS
|-
| 601666 - ||  || 11 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601667 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601668 - ||  || 12 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601669 - ||  || 1 maggio 2013 || Spacewatch
|-
| 601670 - ||  || 1 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601671 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601672 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601673 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601674 - ||  || 11 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601675 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 601676 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 601677 - ||  || 13 maggio 2013 || Spacewatch
|-
| 601678 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601679 - ||  || 1 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601680 - ||  || 11 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601681 - ||  || 5 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601682 - ||  || 1 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601683 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 601684 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 601685 - ||  || 3 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601686 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 601687 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 601688 - ||  || 19 maggio 2013 || Holmes, R.
|-
| 601689 - ||  || 11 maggio 2013 || Siding Spring Survey
|-
| 601690 - ||  || 16 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601691 - ||  || 4 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601692 - ||  || 5 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601693 - ||  || 16 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601694 - ||  || 2 giugno 2013 || Bickel, W.
|-
| 601695 - ||  || 8 giugno 2013 || Spacewatch
|-
| 601696 - ||  || 10 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601697 - ||  || 10 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601698 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601699 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 601700 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|}

601701-601800 

|-
| 601701 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601702 - ||  || 3 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 601703 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601704 - ||  || 23 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601705 - ||  || 28 settembre 2006 || Bickel, W.
|-
| 601706 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 601707 - ||  || 10 ottobre 2007 || CSS
|-
| 601708 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 601709 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601710 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601711 - ||  || 6 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601712 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601713 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601714 - ||  || 20 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601715 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601716 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 601717 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601718 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601719 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601720 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601721 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601722 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601723 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601724 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 601725 - ||  || 30 luglio 2013 || Spacewatch
|-
| 601726 - ||  || 18 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601727 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601728 - ||  || 2 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601729 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601730 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 601731 Kukuczka ||  || 3 agosto 2013 || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
| 601732 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 601733 - ||  || 1 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601734 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601735 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 601736 - ||  || 8 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 601737 - ||  || 25 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 601738 - ||  || 10 agosto 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 601739 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 601740 - ||  || 15 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601741 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601742 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601743 - ||  || 16 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601744 - ||  || 16 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601745 - ||  || 2 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601746 - ||  || 6 agosto 2013 || ESA OGS
|-
| 601747 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601748 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601749 - ||  || 8 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601750 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601751 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601752 - ||  || 4 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601753 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601754 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 601755 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601756 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601757 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 601758 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601759 - ||  || 12 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 601760 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601761 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601762 - ||  || 7 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 601763 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601764 - ||  || 8 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 601765 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 601766 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601767 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 601768 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601769 - ||  || 30 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601770 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 601771 - ||  || 19 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601772 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601773 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 601774 - ||  || 16 settembre 2006 || NEAT
|-
| 601775 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601776 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 601777 - ||  || 8 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 601778 - ||  || 28 agosto 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601779 - ||  || 28 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601780 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601781 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601782 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 601783 - ||  || 4 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601784 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 601785 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601786 - ||  || 13 agosto 2013 || Maticic, S.
|-
| 601787 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 601788 - ||  || 9 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 601789 - ||  || 1 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601790 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601791 - ||  || 29 agosto 2006 || Young, J.
|-
| 601792 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601793 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601794 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 601795 - ||  || 30 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601796 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601797 - ||  || 4 settembre 2013 || CSS
|-
| 601798 - ||  || 15 settembre 2013 || OAM Observatory
|-
| 601799 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 601800 - ||  || 1 ottobre 2013 || CSS
|}

601801-601900 

|-
| 601801 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601802 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601803 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 601804 - ||  || 1 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601805 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601806 - ||  || 1 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601807 - ||  || 15 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601808 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601809 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601810 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601811 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601812 - ||  || 25 gennaio 2004 || Sierra Nevada
|-
| 601813 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 601814 - ||  || 19 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601815 - ||  || 28 settembre 2013 || CSS
|-
| 601816 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 601817 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601818 - ||  || 13 dicembre 2010 || Wells, L., Micheli, M.
|-
| 601819 - ||  || 3 maggio 2002 || NEAT
|-
| 601820 - ||  || 30 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601821 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 601822 - ||  || 1 ottobre 2013 || Oreshko, A.
|-
| 601823 - ||  || 2 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 601824 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601825 - ||  || 2 ottobre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 601826 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 601827 - ||  || 4 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601828 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 601829 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 601830 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601831 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 601832 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 601833 - ||  || 27 ottobre 2006 || CSS
|-
| 601834 - ||  || 2 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 601835 - ||  || 6 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 601836 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 601837 - ||  || 15 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 601838 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601839 - ||  || 14 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 601840 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601841 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601842 - ||  || 10 aprile 2000 || Kitt Peak
|-
| 601843 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 601844 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601845 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601846 - ||  || 30 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 601847 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 601848 - ||  || 4 marzo 2012 || CSS
|-
| 601849 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601850 - ||  || 14 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601851 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601852 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601853 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601854 - ||  || 5 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 601855 - ||  || 14 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 601856 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601857 - ||  || 12 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 601858 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601859 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601860 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 601861 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601862 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601863 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601864 - ||  || 21 dicembre 2008 || CSS
|-
| 601865 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 601866 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 601867 - ||  || 1 settembre 2002 || Ball, L.
|-
| 601868 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 601869 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601870 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601871 - ||  || 28 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601872 - ||  || 25 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 601873 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601874 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601875 - ||  || 20 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601876 - ||  || 20 agosto 2009 || OAM Observatory
|-
| 601877 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 601878 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601879 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601880 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 601881 - ||  || 4 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601882 - ||  || 20 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 601883 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601884 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 601885 - ||  || 9 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601886 - ||  || 8 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601887 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 601888 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601889 - ||  || 1 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601890 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601891 - ||  || 9 novembre 2013 || CSS
|-
| 601892 - ||  || 1 novembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 601893 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601894 - ||  || 14 novembre 2009 || Vaduvescu, O., Iglesias-Paramo, J.
|-
| 601895 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601896 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601897 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601898 - ||  || 20 dicembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 601899 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601900 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|}

601901-602000 

|-
| 601901 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601902 - ||  || 9 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601903 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601904 - ||  || 19 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601905 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601906 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 601907 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 601908 - ||  || 26 novembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 601909 - ||  || 24 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 601910 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601911 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 601912 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601913 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601914 - ||  || 29 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601915 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601916 Sting ||  || 28 novembre 2013 || M. Kusiak, M. Żołnowski
|-
| 601917 - ||  || 14 ottobre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 601918 - ||  || 23 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601919 - ||  || 28 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601920 - ||  || 17 marzo 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 601921 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601922 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601923 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601924 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601925 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601926 - ||  || 24 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601927 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601928 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601929 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601930 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601931 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601932 - ||  || 3 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601933 - ||  || 12 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601934 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601935 - ||  || 13 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601936 - ||  || 7 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601937 - ||  || 1 dicembre 2013 || PMO NEO Survey Program
|-
| 601938 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 601939 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601940 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 601941 - ||  || 23 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601942 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601943 - ||  || 22 febbraio 2006 || NEAT
|-
| 601944 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601945 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 601946 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 601947 - ||  || 4 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 601948 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601949 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601950 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601951 - ||  || 25 aprile 2004 || SDSS Collaboration
|-
| 601952 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601953 - ||  || 15 settembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 601954 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601955 - ||  || 28 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601956 - ||  || 12 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 601957 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601958 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601959 - ||  || 31 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601960 - ||  || 22 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 601961 - ||  || 28 settembre 2008 || CSS
|-
| 601962 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601963 - ||  || 31 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 601964 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601965 - ||  || 30 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601966 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 601967 - ||  || 30 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601968 - ||  || 24 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601969 - ||  || 6 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 601970 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601971 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601972 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601973 - ||  || 27 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601974 - ||  || 31 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601975 - ||  || 18 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 601976 - ||  || 26 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601977 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601978 - ||  || 25 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601979 - ||  || 25 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601980 - ||  || 1 gennaio 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 601981 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 601982 - ||  || 1 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 601983 - ||  || 1 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601984 - ||  || 20 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 601985 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 601986 - ||  || 3 gennaio 2014 || Rinner, C.
|-
| 601987 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 601988 - ||  || 26 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601989 - ||  || 25 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 601990 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601991 - ||  || 6 novembre 2005 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 601992 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601993 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601994 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 601995 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 601996 - ||  || 15 marzo 2010 || CSS
|-
| 601997 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 601998 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 601999 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 602000 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 

 

0601001